Badminton wurde bei den Mittelmeerspielen erstmals bei der Austragung 2013 in der Türkei gespielt. 1997 war es als Schauwettkampf im Programm.

Austragungen

Sieger

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://info.mersin2013.gov.tr/pdf/BD/BD0000000..C93.ENG.2.0.pdf

 
Mittelmeerspiele
Mittelmeerspiele
Erstveranstaltung 2013